A 30 872-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

Gödöllő területén fűződik le az M3-asról, a Budapest felé tartó forgalomban. Elhalad a 30 870-es út felüljárója alatt, majd rögtön kiágazik belőle a 30 875-ös út. Közben eltávolodik a sztrádától, átlép Szadára, majd ott rögtön beletorkollik a 30 876-os út. Ott ér véget, ahol kiágazik belőle Budapest felé a 30 878-as út; a folytatása már M31-es autópályaként számozódik.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,270 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30872
Gödöllő
Szada
M3-as autópálya